Przebudzenie – książka, zbiór esejów i wykładów Anthony’ego de Mello
 Przebudzenie (Revival) – powieść Stephena Kinga
 Przebudzenie – polski film fabularny z 1934
 Przebudzenie  (The Awakening) – brytyjski film fabularny (horror) z 1980
 Przebudzenia (Awakenings) – amerykański film fabularny z 1990
 Przebudzenie  (Awake) – amerykański film fabularny z 2007
 Przebudzenie – polski film z 2010
 Przebudzenie – amerykański serial telewizyjny z 2012
 Przebudzenie – płyta rockowego zespołu Harlem z 2013
 Przebudzenie (album Ani Rusowicz)
 Przebudzenie (album Kostka Joriadisa)

Zobacz też 

 
 Wielkie przebudzenie – wielkie przemiany duchowe w amerykańskim protestantyzmie
 Awake